Catelan peut faire référence à : 
 Étienne-François-Xavier-Amable de Catelan (vers 1740 - 18xx), pair de France.
 Jean Antoine de Catellan (1759-1838), magistrat et homme politique français, fils du précédent.
 Pré Catelan, une zone du bois de Boulogne à Paris comprenant :
 le Jardin du Pré-Catelan, un parc botanique
 la Croix-Catelan, un stade.
 Le Pré Catelan, un restaurant de Paris.

Voir aussi 
 Maurizio Cattelan, artiste italien.